Název Uhliskový potok má více vodních toků:

 Uhliskový potok (přítok Hlinského potoka) – levostranný přítok Hlinského potoka na Slovensku v okrese Vranov nad Topľou
 Uhliskový potok (přítok Ondalíku) – levostranný přítok Ondalíku na Slovensku v okrese Vranov nad Topľou
 Uhliskový potok (přítok Šambronky) – levostranný přítok Šambronky na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa